Thiesmeyer ist der Familienname folgender Personen:

 Alexa Thiesmeyer (* 1949), deutsche Schriftstellerin
 Robin Thiesmeyer (* 1979), deutscher Cartoonist